Эгон Йозеф Веллес (); 21 октября 1885, Вена — 9 ноября 1974, Оксфорд) — австрийский и британский композитор, музыковед, педагог. Представитель Новой венской школы. Веллес — один из наиболее известных западных музыковедов-медиевистов XX в., исследователь византийской церковной музыки.

Биография 
Родился 21 октября 1885 года в Вене, Австрия.

Учился у Гвидо Адлера и Арнольда Шёнберга.

Музыкальные произведения 
Этапные работы:

 Das Wunder der Diana, op. 18 (1914—1917), Ballett nach Béla Balázs
 Die Prinzessin Girnara, op. 27 (1919—1920), Libretto von Jakob Wassermann
 Persisches Ballett, op. 30 (1920), Ballett nach Ellen Tels
 Achilles auf Skyros, op. 33 (1921), Ballett nach Hugo von Hofmannsthal
 Alkestis, op. 35 (1923), Libretto von Hugo von Hofmannsthal nach Euripides
 Die Nächtlichen. Tanzsinfonien, op. 37 (1923), Ballettszenen nach Max Terpis
 Die Opferung des Gefangenen, op. 40 (1924—1925), Kultisches Drama nach Eduard Stucken
 Scherz, List und Rache, op. 41 (1927), Libretto nach Johann Wolfgang von Goethe
 Die Bakchantinnen, op. 44 (1931), Libretto des Komponisten nach Euripides, Oper in 2 Akten
 Hymne der Agave aus Die Bakchantinnen, op. 44, Konzertbearbeitung vom Komponisten
 Incognita, op. 69 (1950), Libretto von Elizabeth MacKenzie und William Congreve (Autor)|William Congreve

Произведения для хора:

 Drei gemischte Chöre, op. 43 (1930), Text: Angelus Silesius
 Fünf kleine Männerchöre, op. 46 (1932) aus dem Fränkischen Koran von Ludwig Derleth
 Drei geistliche Chöre, op. 47 (1932) für Männerstimmen zu Gedichten aus Mitte des Lebens von Rudolf Alexander Schröder
 Zwei Gesänge, op. 48 (1932) nach Gedichten aus Mitte des Lebens von Rudolf Alexander Schröder
 Quant'è bella Giovinezza, op. 59 (1937), Frottola für Frauenchor
 Carol, 62a (1944) für Frauenchor
 Proprium Missae, Laetare, op. 71 (1953) für Chor und Orgel
 Kleine Messe G-dur, op. 80a (1958) für drei gleiche Stimmen a cappella
 Alleluia, op. 80b (1958) für Sopran oder Tenor solo
 Laus Nocturna, op. 88 (1962)
 Missa brevis, op. 89 (1963) für Chor
 To Sleep, op. 94 (1965) für Chor
 Festliches Präludium, op. 100 (1966) über ein byzantinisches Magnificat für Chor und Orgel

Произведения для оркестра:

 Heldensang, op. 2 (1905), symphonischer Prolog für großes Orchester
 Vorfrühling, op. 12 (1912), symphonisches Stimmungsbild für Orchester
 Suite für Orchester, op. 16 (1913)
 Mitte des Lebens, op. 45 (1931-32), Kantate für Sopran, Chor und Orchester
 Klavierkonzert, op. 49 (1933)
 Amor Timido, op. 50 (1933), Arie für Sopran und kleines Orchester. Text: Pietro Metastasio
 Prosperos Beschwörungen, op. 53 (1934-36), fünf symphonische Stücke nach William Shakespeares The Tempest
 Lied der Welt für Sopran und Orchester, op. 54 (1936-38), Text: Hugo von Hofmannsthal
 Leben, Traum und Tod für Alt und Orchester, op. 55 (1936-37), Text: Hugo von Hofmannsthal
 Schönbüheler Messe C-dur, op. 58 (1937) für Chor, Orchester und Orgel
 Symphonie Nr. 1, op. 62 (1945)
 Symphonie Nr. 2, op. 65 (1947-48), Die Englische
 Symphonie Nr. 3, op. 68 (1949-51)
 Symphonie Nr. 4, op. 70 (1951-53), Austriaca
 Symphonie Nr. 5, op. 75 (1955-56)
 Violinkonzert, op. 84 (1961) Dem Geiger Eduard Melkus gewidmet. Als CD 2010 eingespielt von David Frühwirth.
 Four Songs of Return für Sopran und Kammerorchester, op. 85 (1961) nach Texten von Elizabeth Mackenzie
 Duineser Elegie, op. 90 (1963) für Sopran, Chor und Orchester nach Rainer Maria Rilke
 Ode an die Musik, op. 92 (1965) für Bariton oder Alt und Kammerorchester, Text: Pindar, in freier Nachdichtung von Friedrich Hölderlin
 Symphonie Nr. 6, op. 95 (1965)
 Vision für Sopran und Orchester, op. 99 , (1966), Text: Georg Trakl
 Mirabile Mysterium, op. 101 (1967) für Soli, Chor und Orchester
 Symphonie Nr. 7, op. 102 (1967-68), Contra torrentem
 Canticum Sapientiae, op. 104 (1968) für Bariton, Chor und Orchester nach Texten des Altes Testament|Alten Testaments
 Divertimento für kleines Orchester, op. 107 (1969)
 Symphonischer Epilog, op. 108 (1969)
 Symphonie Nr. 8, op. 110 (1970)
 Symphonie Nr. 9, op. 111 (1970-71)

Камерная музыка:

 Streichquartett Nr. 1, op. 14 (1912)
 Streichquartett Nr. 2, op. 20 (1915-16)
 Geistliches Lied, op. 23 (1918-19) für Singstimme, Violine, Viola und Klavier
 Streichquartett Nr. 3, op. 25 (1918)
 Streichquartett Nr. 4, op. 28 (1920)
 Sonate für Violoncello solo, op. 31 (1920)
 Zwei Stücke für Klarinette und Klavier, op. 34 (1922)
 Sonate für Violine solo, op. 36 (1923)
 Suite für Violine und Kammerorchester, op. 38 (1924)
 Sonette der Elizabeth Barrett-Browning für Sopran und Streichquartett oder Streichorchester, op. 52 (1934)
 Suite für Violoncello solo, op. 39 (1924)
 Suite für Violine und Klavier, op. 56 (1937/1957)
 Suite für Flöte solo, op. 57 (1937)
 Streichquartett Nr. 5, op. 60 (1943)
 The Leaden Echo and the Golden Echo. Lied für Sopran, Klarinette, Violoncello und Klavier, op. 61 (1944). Text: Gerard Manley Hopkins
 Streichquartett Nr. 6, op. 64 (1946)
 Streichquartett Nr. 7, op. 66 (1948)
 Oktett, op. 67 (1948-49) für Klarinette, Fagott, Horn, zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass
 Sonate für Violine solo, op. 72 (1953/59)
 Suite, op. 73 (1954) für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott
 Suite für Klarinette solo, op. 74 (1954)
 Suite für Oboe solo, op. 76 (1956)
 Suite für Fagott solo, op. 77 (1957)
 Fanfaren für Horn solo, op. 78 (1957)
 Streichquartett Nr. 8, op. 79 (1957)
 Quintett, op. 81 (1959) für Klarinette, 2 Violinen, Viola und Violoncello
 Streichtrio, op. 86 (1962)
 Rhapsody für Viola solo, op. 87 (1962)
 Musik für Streichorchester in einem Satz, op. 91 (1964)
 Fünf Miniaturen für Violinen und Klavier, op. 93 (1965)
 Partita in Honorem Johann Sebastian Bach, op. 96 (1965) für Orgel
 Streichquartett Nr. 9, op. 97 (1966)
 Vier Stücke für Streichquartett, op. 103 (1968)
 Vier Stücke für Streichtrio, op. 105 (1969, 2. Fassung 1971)
 Vier Stücke für Streichquintett, op. 109 (1970)
 Präludium für Viola solo, op. 112 (1971)

Награды 
 1954 Preis der Stadt Wien für Musik
 1957 Commander of the Order of the British Empire
 1957 Große Silberne Medaille der Stadt Paris
 1959 Großes Goldenes Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich
 1961 Großer Österreichischer Staatspreis für Musik
 1961 Verleihung des Gregoriusorden durch Papst Johannes XXIII.
 1971 Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst
 1973 Ehrenmitglied der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien

См. также 
 Новая венская школа
 Шёнберг, Арнольд
 Адлер, Гвидо

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь/Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 99 — ISBN 5-85270-033-9
 Klaus Stübler, Christine Wolf: Harenberg Komponistenlexikon. MAYERS Lexikonverlag, Mannheim 2004, ISBN 3-411-76117-2, S. 677,1019.
 Robert Schollum: Egon Wellesz. Verlag Lafite, Wien 1985, ISBN 978-3-85151-039-3, S. 80.
 Harald Kaufmann: Gespräch mit Egon Wellesz, in: H. Kaufmann Von innen und außen. Schriften über Musik, Musikleben und Ästheti, hg. von Werner Grünzweig und Gottfried Krieger, Wolke, Hofheim 1993, S. 181—182.

Примечания

Ссылки 
 Literatur über Egon Wellesz in der Bibliographie des Musikschrifttums
 Egon-Wellesz-Fonds bei der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (deutsch, englisch)
 ÖMZ-Artikel Würdigungsartikel anlässlich der Verleihung des Österreichischen Staatspreises

Композиторы по алфавиту
Композиторы Австрии
Композиторы Великобритании
Композиторы XX века
Оперные композиторы Австрии
Балетные композиторы Великобритании XX века
Балетные композиторы Австрии XX века
Экспрессионизм
Теоретики музыки
Похороненные на Центральном кладбище Вены
Лауреаты Большой государственной премии Австрии по музыке